Totwasser steht für:

 Totwasser (Bodenkunde), im Boden gebundenes Wasser, das Pflanzen nicht aufnehmen können 
 Totwasser (Schifffahrt), geschichtetes Wasser, das ein Schiff abbremsen kann
 Totzonen für Lebewesen im Wasser, siehe Hypoxie (Ökologie) #Totzone
 verwirbelte Strömung hinter einem umströmten Körper, siehe Grenzschichtablösung